Ferguson-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Ferguson-Gletscher (Viktorialand) im Viktorialand, Ostantarktika
 Ferguson-Gletscher (King George Island) auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln